Леонид Иванович Крылов ( 1912 года, ст. Дебальцево, Екатеринославская губерния, Российская империя — 7 июня 1982, Москва, РСФСР, СССР) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Орловского обкома ВКП(б) (1948—1951). .

Биография 
В 1940 г. окончил историческое отделение Калининского учительского института (окончил экстерном), в 1961 г. - аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС.

 1937—1938 гг. — ответственный инструктор ЦК ВЛКСМ,
 1938—1940 гг. — первый секретарь Калининского областного комитета ВЛКСМ,
 1940—1941 гг. — заведующий организационным отделом Калининского областного комитета ВКП(б),
 1941—1942 гг. — командир партизанских отрядов Калининской области,
 1942—1943 гг. — секретарь Калининского областного комитета ВКП(б),
 1943—1944 гг. — заведующий транспортным отделом Калининского областного комитета ВКП(б), заместитель секретаря Калининского областного комитета ВКП(б),
 1944—1946 гг. — уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Горьковской области,
 1946—1947 гг. — уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Белорусской ССР,
 1947—1948 гг. — секретарь Орловского областного комитета ВКП(б),
 1948—1951 гг. — первый секретарь Орловского областного комитета ВКП(б),
 1951—1953 гг. — заместитель заведующего, заведующий сектором, заведующий подотделом Отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б),
 1953—1955 гг. — советник Посольства СССР в Болгарии,
 1955—1957 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Албании,
 1957—1968 гг. — в аппарате ЦК КПСС,
 1968—1978 гг. — в аппарате МИД СССР.

Депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.

С 1978 г. в отставке.

Чрезвычайный и Полномочный Посол (1955).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080513002302/http://www.knowbysight.info/KKK/04120.asp
 http://region.library.tver.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=1878

Послы СССР в Албании
Первые секретари Орловского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Кандидаты философских наук
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)